Кришто́повка либо Крыштоповка () - село,
Криштоповский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320683501. Население по переписи 2001 года составляло 527 (244/283 м/ж) человек.

Являлось административным центром Крыштоповский сельский совет, в который, кроме того, входили сёла
Андреевка,
Дмитровка,
Николаевка Вторая и
Самойловка.

Географическое положение 
Село Криштоповка находится на левом берегу реки Большая Терновка, есть мост.

Село пересекает река Водяной и впадает в реку Большую Терновку.

На противоположном берегу — село Зелёное.

История 
 1775 — дата основания.
 В 1993 году в селе действовали колхоз имени Кирова, сельсовет, детский сад, клуб, магазины, медпункт, школа, отделение связи.

Экономика 
 В селе при СССР были несколько молочно-товарных ферм.
 «Терновка», сельскохозяйственное ЧП.
 Больница.

Культура 
 Детский сад.
 Школа.
 Стадион.

Известные люди 
 Криштофович, Африкан Николаевич (1885—1953), советский ученый-геолог, палеоботаник, академик, родился в селе Крыштоповка.

Экология 
В одном километре от села проходит аммиакопровод.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района